Przełęcz Siodełko – przełęcz w Beskidzie Sądeckim
 Przełęcz Siodełko – przełęcz w Beskidzie Śląskim